Konjak kan syfta på:

 Konjak –  en typ av brandy som tillverkas i ett begränsat område i sydvästra Frankrike, se Cognac (dryck)
 Konjak –  ett destillat av jäst fruktsaft, se Brandy (spritdryck)

Se även
 Cognac
 Konjac